Gloria Ríos puede referirse a las siguientes mujeres:
 Gloria Ríos, cantante y actriz mexicana.
 Gloria Ríos, cantante española.